Верхний Сузун — топоним в Новосибирской области России.

 Верхний Сузун (Верхняя Сузунка, Сузунка) — приток Оби.
 Верхний Сузун — прежнее название села Верх-Сузун, административного центра Верх-Сузунского сельсовета.